Die Saison 2022/23 der Regionalliga Nordost ist die elfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2022/23 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:

 der Absteiger aus der 3. Liga 2021/22 aus dem Gebiet Nordost:
  FC Viktoria 1889 Berlin
 der gescheiterte Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2022/23
  BFC Dynamo
 die verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2021/22:
  FC Carl Zeiss Jena
  Energie Cottbus
  VSG Altglienicke
  Chemnitzer FC
  1. FC Lokomotive Leipzig
  Berliner AK 07
  Hertha BSC II
  BSG Chemie Leipzig
  Tennis Borussia Berlin
  SV Babelsberg 03
  FSV 63 Luckenwalde
  SV Lichtenberg 47
  ZFC Meuselwitz
  VfB Germania Halberstadt
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Nord) 2021/22:
  Greifswalder FC
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Süd) 2021/22:
 FC Rot-Weiß Erfurt

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister trifft in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga auf den Meister der Regionalliga Bayern 2022/23.

Abstieg aus der Regionalliga Nordost

Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2022/23 und nach dem Abschneiden des Teilnehmers an der Aufstiegsrunde. Es steigt aber mindestens ein Verein ab. Maximal können vier Vereine absteigen. Es gilt folgendes Schema:

Statistiken

Tabelle 

 || ()

 || rowspan="3" | ()

 ||

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nordost 2022
2022